Dubionki – wieś w Rejonie sudogodskim Obwodu włodzimierskiego
 Dubionki – wieś w Rejonie dubiońskim w Republice Mordowii